George Kittle (1993-),  joueur américain de football américain. 
 Hub Kittle (1917–2004), un joueur américain de baseball .
 Katrina Kittle, une auteure américaine.
 Ron Kittle (1958-), un joueur de baseball.

Voir aussi